Das Niedersächsische Wirtschaftsforum Agrar – Handwerk – Industrie e.V. (nifa) ist ein Verein, der sich um das Verständnis der Wirtschaftsbereiche Agrar, Handwerk und Industrie für gemeinsame Anliegen bemüht und Maßnahmen zur Verfolgung dieser Anliegen ergreift. Beteiligt sind Unternehmen, Körperschaften, Verbände und Dienstleister sowie Einzelpersonen aus den Wirtschaftsbereichen Landwirtschaft, Handwerk und Industrie.

Geschichte 
Der Grundgedanke zur Schaffung eines Gesprächsforums Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie geht auf die von Inflation und Massenarbeitslosigkeit gekennzeichnete Wirtschaftslage am Ende der 1920er Jahre zurück, als sich im Ruhrgebiet Unternehmer, vornehmlich aus der Stahl- und Eisenindustrie, und Vertreter der Landwirtschaft zu einer „Verbindungsstelle Landwirtschaft/Industrie“ in Essen zusammenfanden. Ein wichtiges Ziel war es, die nach dem Ersten Weltkrieg ohnehin notwendige Mechanisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und damit der (Rüstungs-)Industrie neue Absatzchancen, vor allem in den Großbetrieben Ostdeutschlands, zu erschließen. Gleichzeitig sollte um gegenseitiges Vertrauen und Verständnis geworben werden. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg unterbrachen diese Zusammenarbeit.

In den Jahren des Wiederaufbaus nach 1945 erkannte ein Kreis von Unternehmern aus der gewerblichen Wirtschaft und Landwirten in Hannover, dass vor allem fehlende Informationen über den jeweils anderen Wirtschaftsbereich zu Fehl- und Vorurteilen führten. Die Industrie- und Handelskammer Hannover knüpfte die Verbindungen zur niedersächsischen Industrie und zum Landvolk Niedersachsen, Landesbauernverband. Dies war der Grundstein zur Gründung der „Verbindungsstelle Landwirtschaft – Gewerbliche Wirtschaft Hannover e.V.“ am 1. Dezember 1954. Zwei Jahre zuvor, im Jahr 1952, war die Verbindungsstelle in Essen erneut gegründet und der Wissensaustausch wieder aufgenommen worden.

Der Gründungsgedanke der Verbindungsstellen, die gegenseitige Information und Aufklärung, steht heute nicht mehr im Fokus der Arbeit. Eine moderne wirtschaftspolitische Interpretation sieht vielmehr Landwirtschaft und gewerbliche Wirtschaft „in einem Boot“, insbesondere, wenn es um die heutigen Bedingungen wirtschaftlichen Handelns geht. In den Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit rücken zunehmend die Beziehungen des Unternehmers zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, die Interessenvertretung und die Diskussion gesellschaftlich relevanter Themen, wie beispielsweise Klimaschutz und Energieeinsparung.

Die Neuausrichtung der Arbeit wurde von der Mitgliederversammlung 2007 beschlossen. Am 27. Februar 2008 erfolgte die Namensänderung in 'Niedersächsisches Wirtschaftsforum Agrar – Handwerk – Industrie e.V. (nifa)'.

Aufgaben und Themen 
Das Niedersächsische Wirtschaftsforum veranstaltet Fachforen, um den Informations- und Wissenstransfer sowie die Diskussion geeigneter Themen zwischen den Vertretern verschiedener Branchen zu fördern. Darüber hinaus organisiert das nifa wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Veranstaltungen, um Kontakte zwischen den Wirtschaftsbereichen Agrar, Handwerk und Industrie zu ermöglichen und dadurch die Bildung von Netzwerken und weitere Aktivitäten zu ermöglichen.

Das nifa behandelt Themen, die die künftige Entwicklung der Wirtschaft und das Handeln der Akteure in den Wertschöpfungsketten betreffen. Hierunter fallen z. B. Themen wie:

 Perspektiven von Klimaschutz und Klimawandel, Auswirkungen der Instabilitäten auf den Finanz- und Rohstoffmärkten auf Agrarwirtschaft, Handel, Industrie.
 Umsetzung technischer und technologischer Innovationen, Chancen und Risiken der Grünen Gentechnik, neue Medikamente aus Pflanzen, Tiere als Gewebe- und Organspender für Menschen.
 Auswirkungen veränderter agrarpolitischer Rahmenbedingungen, Deregulierung und Bürokratieabbau, Corporate Social Responsibility.

Vereinsstruktur 
Das niedersächsische Wirtschaftsforum Agrar – Handwerk – Industrie (nifa) ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Hannover. Vereinsorgane sind Mitgliederversammlung, Beirat, Vorstand.

Mitglieder sind natürliche sowie juristische Personen, Körperschaften, Verbände, Vereine, Unternehmen und Einzelmitglieder aus den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Dienstleistungen.

Vorstand und Beirat werden von der Mitgliederversammlung für jeweils vier Jahre gewählt. Vorsitzender des Vorstandes ist Gert Stuke (2018).

Die Geschäftsführung des Vereins liegt bei der NMarketing eG Hannover, vertreten durch das alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied Christian Schmidt.

Weblinks 
 Niedersächsisches Wirtschaftsforum Agrar Handwerk – Industrie e.V.

Verein (Hannover)
Organisation (Marketing)
Gegründet 1954